Ivan Lendl era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Michael Chang in the final, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (Campione)
  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Stefan Edberg (semifinali)
  Todd Martin (quarti di finale)
  Boris Becker (secondo turno)
  Michael Chang (finale)
  Patrick Rafter (secondo turno)
  Paul Haarhuis (terzo turno)

 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Jacco Eltingh (semifinali)
 David Wheaton (secondo turno)
 Richey Reneberg (secondo turno)
 Mark Woodforde (terzo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Jonathan Stark (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Tokyo Indoor 1994